Brong Ahafo United Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2014/15.

Clubes de futebol de Gana